Nicolò Zeno ist der Name folgender Personen:

* Nicolò Zeno (um 1326–um 1402), venetianischer Seefahrer, siehe Zeno-Brüder
 Nicolò Zeno (Kartograf) (auch Niccolò Zeno; 1515–1565), venetianischer Kartograf und Schriftsteller, Verfasser der Zeno-Karte